A 2020-as francia Formula–4-bajnokság a sorozat tizedik idénye volt. Ez volt a harmadik szezon, amely a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A bajnokság eredetileg április 12-én vette volna kezdetét a Circuit Paul Armagnac versenypályán és október 4-én ért volna véget a Circuit de Nevers Magny-Cours aszfaltcsíkján, azonban a koronavírus-járvány miatt jelentősen megváltozott a versenynaptár összetétele. A szezon első és utolsó futamainak helyszíne nem válzotott, azonban az idény augusztus 22-én indult el és november 22-én fejeződött be. Ivasza Ajumu nyerte meg a bajnoki címet.

Nevezési Lista
Az összes induló a Mygale M14-es versenyautóval teljesítette a szezont.

Versenynaptár

Megjegyzések:
 A versenyhétvégét eredetileg április 12-én és 13-án tartották volna meg.
 A versenyhétvégét eredetileg június 6-án és 7-én tartották volna meg.
 A versenyhétvégét eredetileg június 20-án és 21-én tartották volna meg. A tervek szerint az év későbbi szakaszában, november 6–8-a között rendezeték volna meg, azonban ezt az ötletet is elvetették.

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzés:
 Eredetileg Marijn Kremers szerezte meg az első rajtkockát a harmadik versenyre, azonban elkerülhető baleset okozásáért egy egy rajthelyes büntetést kapott, ezért  Ivan Peklin örökölte meg az első rajthelyet. Ennek ellenére a pole-pozícióért járó bónuszpontot Marijn Kremers kapta meg.

Pontrendszer
A versenyzők legrosszabb versenyhétvégéjét nem számíották be a végeredménybe.

Versenyzők – FFSA Academy 
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Versenyzők – FIA Formula–4

Újoncok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

FranciaF420
20